Името Георги Спасов носят:

 Георги Спасов – български възрожденец от Струмица
 Георги Спасов (1891-1953) – български композитор
 Георги Спасов (1943-2001) – български писател, журналист и политик
 Георги Спасов (р. 1960) – български актьор
 Георги Спасов – български волейболист
 Георги Спасов (р. 1949) – политик от Република Македония

Вижте също 
 Спасов